Mężczyźni w slalomie równoległym rywalizowali o mistrzostwo świata 22 stycznia w Alabaus - El Pedro. Pierwotnie zawody odbyć się miały 21 stycznia, ale nie udało się ich rozegrać z powodu złych warunków meteorologicznych. Mistrzostwa świata z 2009 roku obronił Austriak Benjamin Karl. Jest to już trzeci złoty medal mistrzowski zdobyty z rzędu przez Benjamina Karla. Dwa dni wcześniej zdobył złoto w gigancie, a dwa lata temu w Kangwŏn z inkasował złoto również w slalomie równoległym.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza Finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011